Zwerg Nase bezeichnet:

 Der Zwerg Nase, ein 1826 erschienenes Märchen von Wilhelm Hauff
 Zwerg Nase (1953), eine deutsche Märchenverfilmung von Francesco Stefani
 Zwerg Nase (1978), eine deutsche Märchenverfilmung von Karl-Heinz Bahls
 Zwerg Nase (1985), einen deutschen Scherenschnittfilm von Edeltraud Engelhardt
 Zwerg Nase (1986), einen deutschen Zeichentrickfilm von Katja Georgi
 Zwerg Nase (2003), einen russischen Zeichentrickfilm von Ilja Maksimow
 Zwerg Nase (2008), eine deutsche Märchenverfilmung von Felicitas Darschin (Bayerischer Rundfunk)
 Zwerg Nase (2021), eine deutsche Märchenverfilmung von Ngo The Chau (ZDF)
 Zwerg Nase (Märchenspiel), ein Märchenspiel von Robert Bürkner
 Zwerg Nase (Kinderoper), eine Kinderoper (2013) von Samuel Hogarth (Musik) und Wolfgang Willaschek (Text)